Pin se poate referi la:

 Pin, denumirea populară românească dată arborilor coniferi din genul Pinus, familia Pinaceae
 Pin, terminal al unui dispozitiv electronic; „picioruș” sau sârmă de contact care iese dintr-un cip
 Diodă PIN, tip de diodă semiconductoare utilizată în circuite de comutație rapidă
 PIN, cod numeric de acces într-un sistem, (prescurtarea expresiei engleze Personal Identification Number)
 PIN, prescurtare de la Public Information Notice 
 PIN, prescurtare de la „Partidul Inițiativa Națională”
 „Pin” (de asemenea și „pân”), formă regională și învechită a prepoziției „prin”